Osoby o nazwisku Kożewnikow:
 Aleksandr Kożewnikow – rosyjski hokeista, dwukrotny mistrz olimpijski
 Alexandre Kojève (wł. Aleksandr Kożewnikow) – rosyjski filozof i polityk
 Aleksiej Kożewnikow − rosyjski lekarz neurolog i psychiatra
 Andriej Kożewnikow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Piotr Kożewnikow − radziecki lekkoatleta, wieloboista
 Siergiej Kożewnikow − funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Siergiej Kożewnikow – rosyjski skoczek narciarski